Никола́й Прокопе́нко: